

Sigle 
 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – idrocarburi policiclici aromatici
 Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Piattaforma delle vittime dei mutui

Codici 
 PAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paducah (Kentucky) (Stati Uniti)
 pah – codice ISO 639-3 della lingua tenharim